Heron kan som auktorsförkortning betyda:

 Francis Arthur Heron
 D.A. Heron

Robotskapade auktorsförkortningar